Rothekrug ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Rothekrug (Gardelegen), Wohnplatz im Ortsteil Wiepke der Stadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Rothekrug, Wohnplatz in der Stadt Osterode i. Ostpr., Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Czerwona Karczma (Ostróda), in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen